Molekulska formula -{C7H9NO}- se može odnositi na:

 M-Anizidin
 O-Anizidin
 P-Anizidin